Эд-Дамазин () — город в Судане, административный центр штата Голубой Нил.

Географическое положение 
Центр города располагается на высоте 487 метров над уровнем моря.

Климат

Демография 
Население города по годам:

Транспорт 
В городе есть аэропорт.

Образование 
В Эд-Дамазине располагается университет Голубого Нила.

Примечания 

Города Судана